Desa Panusupan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Panusupan (administrativ by i Indonesien, lat -7,26, long 109,50), Jawa Tengah, 
 Desa Panusupan (administrativ by i Indonesien, lat -7,45, long 109,17), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar